Schönwerth steht für:

 Franz Xaver Schönwerth (1810–1886), bayerischer Volkskundler
 Johann Christoph Schönwerth (1728–1810), bayerischer Maler
 Schönwerth, deutscher Name von  Krásná (Kraslice), Ortsteil von Kraslice, Böhmen
Siehe auch:
 Schönenwerd